

Toponyme 

 Adamowice, village dans la voïvodie de Łódź ;
 Adamowice, village dans la voïvodie de Mazovie ;
 Adamowice, village dans la voïvodie d'Opole ;
 Adamowice, village dans la voïvodie de Petite-Pologne ;
 Adamowice, village dans la voïvodie de Silésie.